La bataille de N'Djaména de la guerre civile tchadienne de 2005 peut faire référence à :
Bataille de N'Djaména (2006) (première bataille de N'Djaména) ;
Bataille de N'Djaména (2008) (seconde bataille de N'Djaména).